Винтер, Майкл:
  (род. 1955) — эксперт по сельской политике и экономике.
  (род. 1965) — канадский писатель, автор пяти романов и трех сборников рассказов.
  — немецкий олимпийский спортивный стрелок.